Шерозия — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шерозия, Аполлон Епифанович (1927—1981) — грузинский философ и психолог.
 Шерозия, Давид Андреевич (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Шерозия, Калистрат Михайлович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шерозия, Калистрат Нестерович (1905—1942) — грузинский и советский деятель коммунистической партии.